Sonnendeck bezeichnet:
 das Deck eines Kreuzfahrtschiffs, auf dem sich Reisende von der Sonne bräunen lassen können, siehe Deck (Schiffbau)

Siehe auch